

Cucina 
 Malecon – cocktail

Urbanistica 
 Malecón – area de L'Avana, a Cuba
 Malecón 2000 – lungomare della città di Guayaquil, in Ecuador
 Malecon Center – complesso di edifici di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana